Paina – villaggio dell'Uttar Pradesh, in India
 Paina-Brugazzo – frazione di Giussano, in Italia
 Angelo Paina (n. 1949) – ex calciatore italiano
 Monte Paina – rilievo montuoso italiano appartenente alla catena delle Prealpi Bresciane e Gardesane